Cabanes kan syfta på:

Cabanes (kommun i Spanien, Valencia, Província de Castelló, lat 40,15, long 0,12) – en kommun i provinsen Castellón i autonoma regionen Valencia i Spanien
 Cabanes (kommunhuvudort) – en ort
Cabanes (kommun i Spanien, Katalonien) – en kommun i provinsen Girona i Katalonien i Spanien

Se även
 Cabanès